Anthe (maan), een maan van Saturnus
Anthé, een gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne